Анит:
 Анит (), в греческой мифологии — титан, воспитавший Персефону.
 Анит — древнеегипетская богиня.
 Анит () — самый рьяный из обвинителей Сократа.